Karm steht für:
 Karm (Hilpoltstein), einen Ortsteil der Stadt Hilpoltstein im Landkreis Roth (Bayern)
 Karm (Insel), eine antarktische Insel

Karm  ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Karm (1907–1980), estnischer Fußball- und Eishockeyspieler

KARM steht für:
 Wharton Regional Airport (ICAO-Code), Flughafen von Wharton (Texas), Wharton County im US-Bundesstaat Texas

Abkürzung